Репнинский — фамилия.

Репнинские — дворянский род:
 Репнинский, Николай Яковлевич (1790—1841) — генерал-майор.
 Репнинский, Сергей Яковлевич, 2-й (1775—1818) — генерал-майор.
 Репнинский, Степан Яковлевич, 1-й (1773—1851) — генерал от кавалерии.
 Репнинский, Яков Николаевич (1740-е — 1790-е) — генерал-поручик, внук фельдмаршала князя А. И. Репнина.

См. также 
 Репнинский сейм
 Репнинская улица
 Репнинская часовня

Примечания